

A Faust-témán alapuló művek

Irodalom 
 Historia von D. Johann Fausten (1587), az első Faust-könyv, ismeretlen német szerzőtől, Johann Spies nyomdájából
Doktor Faustus (1592), Christopher Marlowe drámája az első Faust-könyv nyomán
 Faust (1674), Johann Nicolaus Pfitzner feldolgozása (amit Goethe is felhasznált)
 Faust (1759), Gotthold Ephraim Lessing feldolgozása (tanulmány és színdarab) német bábjátékok nyomán
 Ős-Faust (1775), Johann Wolfgang von Goethe műve
 Faust töredék (1790), Johann Wolfgang von Goethe műve
 Faust (1808, 1832), Johann Wolfgang von Goethe drámái
 Faust (1835), Nikolaus Lenau önéletrajzi ihletésű színműve

 Fausto (1866), Estanislao del Campo költeménye
 Doktor Faustus (1947), Thomas Mann könyve
 Faust (1923), Róna László fordításából készült felnőtt bábjáték Blattner Géza és Németh Antal nyomán

Zeneművek 
 Faust (1816), Louis Spohr operája
 Faust (1840), Richard Wagner nyitánya
 Faust (1859), Charles Gounod operája
 Faust elkárhozása (1846), Hector Berlioz dalműve
 Faust-szimfónia (1854), Liszt Ferenc szimfonikus költeménye
 Doktor Faust (1925), Ferruccio Benvenuto Busoni operája

Filmek 
 Faust (1907), Arthur Gilbert filmje
 Faust (1926), F. W. Murnau filmje
 Faust (1960), Peter Gorski filmje
 Faust (1994), Jan Švankmajer filmje
 Faust (2011), Alekszandr Szokurov filmje

Személyek 
 Johann Georg Faust (1480–1540), német alkimista, személye számos alkotást ihletett
 Hatvani István (1718–1786), magyar orvos, a „magyar Faust”
 Faust Ovidius

Könnyűzene 
 Faust, német kraut rock együttes
 Faust (1971), a német Faust együttes első lemeze
 Bård Guldvik 'Faust' Eithun (1974-), norvég dobos, a black metal mozgalom egyik alakja

Helyek 
 Amerikai Egyesült Államok
 Faust (Észak-Karolina)
 Faust (Missouri)
 Faust (Utah)
 Kanada
 Faust (Alberta)

Hasonló címmel  
 Faust orvos (1910), Bródy Sándor regénye
 Faust halála (1925), Michel de Ghelderode drámája
 Faust: Kárhozott szerelem, Brian Yuzna filmje
 Dr. Faustus villanyt gyújt (1938), Gertrude Stein drámája
 Az én Faustom (1940), Paul Valéry befejezetlen lírai drámája
 Faust-illusztrációk, Zichy Mihály rajzai Goethe Faustjához
Faustus doktor boldogságos pokoljárása (1979), Gyurkó László regénye
 Az első Faust (2008), Fernando Pessoa költeménye

Jegyzetek